Browns Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Browns Lake (Alaska)
 Browns Lake (Larimer County, Colorado)
 Browns Lake (Las Animas County, Colorado)
 Browns Lake (Florida)
 Browns Lake (Georgia)
 Browns Lake (Idaho)
 Browns Lake (Illinois)
 Browns Lake (Iowa)
 Browns Lake (Kalifornien)
 Browns Lake (Louisiana)
 Browns Lake (Branch County, Michigan)
 Browns Lake (Luce County, Michigan)
 Browns Lake (Mackinac County, Michigan)
 Browns Lake (Mackinac County, Michigan)
 Browns Lake (Mecosta County, Michigan)
 Browns Lake (Mecosta County, Michigan)
 Browns Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Browns Lake (Faribault County, Minnesota)
 Browns Lake (Lake County, Minnesota)
 Browns Lake (Lake of the Woods County, Minnesota)
 Browns Lake (Scott County, Minnesota)
 Browns Lake (Stearns County, Minnesota)
 Browns Lake (Mississippi)
 Browns Lake (Montana)
 Browns Lake (New Mexico)
 Browns Lake (Oklahoma)
 Browns Lake (Tennessee)
 Browns Lake (Harris County, Texas)
 Browns Lake (McLennan County, Texas)
 Browns Lake (Virginia)
 Browns Lake (Jefferson County, Washington)
 Browns Lake (Lincoln County, Washington)
 Browns Lake (Pend Oreille County, Washington)
 Browns Lake (Stevens County, Washington)
 Browns Lake (Racine County, Wisconsin)
 Browns Lake (Washburn County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Brown Lake